Jugovac est un toponyme qui peut désigner :
Jugovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Žakanje, comitat de Karlovac ;
Jugovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.